XVII летние Олимпийские игры (; ) прошли в Риме (Италия) с 25 августа по 11 сентября 1960 года.

Это была первая летняя Олимпиада в Италии, первая же зимняя Олимпиада в Италии прошла 4 годами ранее в городе Кортина-д’Ампеццо.

Выборы столицы Олимпиады-1960 
Рим был избран столицей XVII летних Олимпийских игр 15 июня 1955 года на 50-й сессии МОК в Париже. Основным конкурентом Рима была швейцарская Лозанна — в финальном раунде голосования Риму было отдано предпочтение со счётом 35-24.

Итоги 

|-
| 1 ||  || 43 || 29 || 31 || 103
|-
| 2 ||  || 34 || 21 || 16 || 71
|-style="background:#ccccff"
| 3 ||  || 13 || 10 || 13 || 36
|-
| 4 ||  || 12 || 19|| 11 || 42
|-
| 5 ||  || 8 || 8 || 6 || 22
|-
| 6 ||  || 7 || 2 || 0 || 9
|-
| 7 ||  || 6 || 8 || 7 || 21
|-
| 8 ||  || 4 || 7 || 7 || 18
|-
| 9 ||  || 4 || 6 || 11 || 21
|-
| 10 ||  || 3 || 2 || 3 || 8
|}

Игры в филателии

Литература

Ссылки